Seegefechte im Greifswalder Bodden steht für:

 Seegefechte im Greifswalder Bodden (1712)
 Seegefechte im Greifswalder Bodden (1715)